USS T-1 je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS T-1 (SS-52) 
 USS T-1 (SF-1) 
 USS T-1 (SST-1)

T-1